Miejscowości w USA:
 Goodridge – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
Gminy w USA:
 Goodridge (ang. Goodridge Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington